Ми́клош (, ) — фамилия. Известные носители:
 Миклош, Анна Анатольевна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.
 Миклош, Бела (1890—1948) — венгерский генерал, премьер-министр Венгрии.
 Миклош, Иван (род. 1960) — словацкий политик.
 Миклош, Эдит (род. 1988) — румынская и венгерская горнолыжница.